Expres může být:

 Expres (vlak) – vlak vyšší kvality pro dálkovou dopravu mezi velkými městy
 Expres (deník) – zaniklý český bulvární deník
 Expres.cz – český bulvární zpravodajský server
 Expres FM – pražská rozhlasová stanice
 jakákoliv expresní, tj. rychlá a spolehlivá služba (velké urychlení prací)

Původ slova 
Slovo expres pochází z latinského exprimere, vyjadřovat a expressus, výrazný, výslovný. Přes francouzštinu přišlo do angličtiny, kde se roku 1619 poprvé objevuje ve spojení „express messenger“, zvláštní posel, a roku 1794 ve významu rychlé poštovní a peněžní služby. Spojení „expresní vlak“ se poprvé objevilo roku 1841. Odtud se pak slovo expres a expresní rozšířilo ve významu „rychlé služby“ jako název novin („Daily Express“), jako označení pro jídelny, prádelny a další služby, dokonce i pro rychlý způsob vaření kávy espresso (presso).

Reference